Текорипа има више значења:

 Текорипа (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Текорипа (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Текорипа (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику